

Nom de famille 

 George Burritt Sennett (1840-1900), ornithologue américain
 Maud Arncliffe Sennett (1862-1936) actrice et suffragette britannique
 Mack Sennett (1880-1960), acteur et cinéaste canadien-américain
 Richard Sennett (1943-), historien américain

Toponymie 
 Sennett, ville américaine de l'État de New York

Patronyme anglais